Twin Bridges ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Twin Bridges (Kalifornien)
 Twin Bridges (Montana)
 Twin Bridges (Pennsylvania)

Brücken in den Vereinigten Staaten:
 Twin Bridges (Danville, Indiana)
 Twin Bridges (Philadelphia, Pennsylvania)

Siehe auch:
 Twin Bridge